Blumenwerder ist der Name folgender Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Blumenwerder, ehemals Landkreis Arnswalde; siehe: Skrzypiec (Choszczno)
 Blumenwerder, ehemals im Landkreis Neustettin; siehe: Piaseczno (Czaplinek)